Тед:
 Тед Мосби — главный персонаж телесериала «Как я встретил вашу маму»
 Тед Линдсей Эворд — награда на чемпионате Национальной хоккейной лиги.
 Тед Найт (1923—1986) — американский актёр кино и телевидения.
 Тед и Венера — кинофильм.
 TED — частный некоммерческий фонд в США.